Frommer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Frommer ist ein Übername aus dem mittelhochdeutschen „vrum“, „vrom“ und bedeutet tüchtig, brav und/oder gut.

Varianten 
 From, Frome, Fromm, Fromme, Frommert

Namensträger 
 Andreas Frommer (* 1960), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Benjamin Frommer (* 1969), US-amerikanischer Historiker
 Georg Frommer (1862–1940), deutscher Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hartmut Frommer (1941–2022), deutscher Jurist und Herausgeber, Stadtrechtsdirektor der Stadt Nürnberg
 Leopold Frommer (1894–1943), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Marie Frommer (1890–1976), deutsche Architektin
 Nico Frommer (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Paul Frommer (* 1944), US-amerikanischer Linguist und Professor an der University of Southern California
 Rudolf Frommer (1868–1936), ungarischer Ingenieur und Waffenentwickler
 Theodor Frommer (1829–1901), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Uli Frommer (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Wolf-Bernd Frommer (* 1958), deutsch-amerikanischer Biologe

Siehe auch 
 Pfrommer

Weblinks 
 Fromm bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname